A Rodovia PR-569 é uma estrada pertencente ao governo do Paraná que liga a cidade de Nova Londrina à cidade de Marilena.

Trechos da Rodovia 

A rodovia possui uma extensão total de aproximadamente 3,8 km em seu único trecho:

Extensão pavimentada: 3,8 km (100,00%)

Ver também 
 Lista de rodovias do Brasil

Ligações externas 
 Mapas rodoviários do Brasil e dos estados (arquivos PDF para download)
 Banco de Informações e Mapas de Transportes - BIT

Rodovias do Paraná